Die LHJMQ-Saison 2001/02 war die 33. Spielzeit der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Die reguläre Saison mit 72 Spielen für jedes der 16 Teams begann am 13. September 2001 und endete am 19. März 2002. Die Playoffs starteten am 21. März 2002 und endeten mit dem ersten Coupe-du-Président-Gewinn der Victoriaville Tigres am 12. Mai 2002, die sich im LHJMQ-Finale gegen die Acadie-Bathurst Titan durchsetzten.

Reguläre Saison

Abschlussplatzierungen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, U = Unentschieden, OTN = Niederlage nach Overtime, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Divisionssieger,       = Conferencesieger,       = Trophée-Jean-Rougeau-Gewinner

Conférence Dilio

Conférence LeBel

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Bester Torschütze war Jason King von den Halifax Mooseheads mit 63 Toren.

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Playoffs 
Für die Playoffs qualifizierten sich die 14 punktbesten Mannschaften der Liga, lediglich zwei Teams waren entsprechend nicht an der Endrunde vertreten. Die beiden Conferencesieger Shawinigan Cataractes und Acadie-Bathurst Titan erhielten ein Freilos für die Achtelfinals und stiegen erst für die Viertelfinalserie in die Playoffs ein.

Playoff-Baum

Coupe-du-Président-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Team

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2001/02 der Ontario Hockey League
 Saison 2001/02 der Western Hockey League
 Memorial Cup 2002

Weblinks 
 LHJMQ 2001/02 auf hockeydb.com

LHJMQ-Saison
Eishockeysaison 2001/02